Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2021 de l’US Open de tennis qui est disputé du  au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Les numéros 1 mondiaux Nikola Mektić et Mate Pavić, récemment sacrés champions olympiques, sont éliminés dès leur entrée en lice par les invités du tournoi Nathaniel Lammons et Jackson Withrow.

Lauréats 
Rajeev Ram et Joe Salisbury remportent le tournoi en battant en finale Jamie Murray et Bruno Soares. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2021
US Open Double messieurs
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en août 2021
Tennis en septembre 2021
Sport aux États-Unis en août 2021
Sport aux États-Unis en septembre 2021
Sport à New York en 2021